Banovina (Banija), kraj u središnjoj Hrvatskoj
 banovina (upravna jedinica), (banija), upravna jedinica kojom upravlja ban
 Banovina Hrvatska, upravna jedinica u sastavu jugoslavenskoga Kraljevstva, utemeljena 1939.
 Bosanska Banovina, srednjovjekovna bosanska država

Vidi i:
 Banovine Kraljevine Jugoslavije, podjela Kraljevine Jugoslavije na 9 banovina
 Radio Banovina, krugoval sa sjedištem u Glini
 Banija (razdvojba)